Kaf har flere betydninger:
 Kaf (arabisk bogstav) – et arabisk bogstav
 Kaf (sindhi-bogstav) – bogstav i det arabiske sindhi-alfabet
 Kuh-e Qaf – bjergkæde i iransk mytologi